Leo Dato (Leo-Dato, Leodato) bezeichnet in Osttimor:

 Leo Dato, ein Dorf und Aldeia im Suco Aituha
 Leo Dato, ein Dorf und Aldeia im Suco Grotu
 Leo-Dato, ein Dorf und Aldeia im Suco Leimea-Sarinbalo